Susana  — род перепончатокрылых насекомых из семейства пилильщиков (Tenthredinidae), который выделяют в отдельное подсемейство Susaninae. 10 видов. Встречаются в Неарктике: западная часть США и Канада.

Описание 
Длина около 1 см. Основная окраска чёрная с желтыми или рыжими отметинами на брюшке и груди. Общая длина скапуса усика и педицеля равна 0,5 длины или короче, чем флагелломер. В переднем крыле развита жилка 2r-rs. Фитофаги, личинки питаются кипарисом и можжевельником.

Систематика 
10 видов. Иногда рассматривается в отдельном подсемействе Susaninae.

 
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература 

 
 Wong, H. R.; Milliron, H. E. 1972. Canadian species of Susana on western juniper. Can. Ent. 104:1025-1028.

Ссылки 

 
 

Настоящие пилильщики
Эндемики Северной Америки
Роды перепончатокрылых